Авъл Корнелий Кос може да се отнася за:

 Авъл Корнелий Кос (консул 428 пр.н.е.)
 Авъл Корнелий Кос (консул 413 пр.н.е.)
 Авъл Корнелий Кос (диктатор), диктатор 385 пр.н.е.
 Авъл Корнелий Кос (трибун), консулски военен трубун през 369 и 367 пр.н.е.
 Авъл Корнелий Кос Арвина, консул през 343 и 332 пр.н.е., диктатор 322 пр.н.е.